John Chaney ist der Name folgender Personen:

* John Chaney (Politiker) (1790–1881), US-amerikanischer Politiker
 John Chaney (Basketballspieler) (* 1920), US-amerikanischer Basketballspieler
 John Chaney (Basketballtrainer) (1932–2021), US-amerikanischer Basketballtrainer
 John C. Chaney (1853–1940), US-amerikanischer Politiker